Клонсилла (; ) — пригород в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).

Транспорт 
Пригород Клонсилла расположен по обе стороны Королевского Канала и связан с переписным посёлком Мейнут железнодорожной веткой местного значения и национальной автомагистралью . Железнодорожная станция Клонсилла была введена в действие 1 сентября 1848 года, а 17 июня 1963 года через станцию был запрещён транзит товарных поездов.

Из пригорода в Дублин можно доехать автобусами маршрутов 39, 39а и 239 компании Dublin Bus.

Примечания

Ссылки 
 Mount Symon Residents Association
 Fingal County Council 
 The Dublin 15 Community Council 

Населённые пункты графства Фингал